Een overzicht van het onroerend erfgoed in de gemeente Roeselare. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

Bouwkundig erfgoed

Bouwkundige elementen deel 2

|}

Bouwkundige gehelen

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Roeselare